Rumphi kan syfta på:

Geografi

Malawi 

 Rumphi District, distrikt, Norra regionen, 
 Rumphi (distriktshuvudort), Norra regionen, Rumphi District, 

Robotskapade Malawiförgreningar